Сергей Петрович Киктев (1915—1980, Москва) — советский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол. Отец арабиста Максима Киктева.

Биография 
 В 1945—1947 годах — сотрудник центрального аппарата НКИД (с 1946 — МИД) СССР.
 В 1947—1949 годах — сотрудник посольства СССР в Турции.
 В 1949—1951 годах — первый секретарь миссии СССР в Египте.
 В 1951—1954 годах — советник миссии (в 1954 — посольства) СССР в Египте.
 В 1954—1955 годах — заместитель заведующего Отдела стран Ближнего и Среднего Востока МИД СССР.
 С 17 декабря 1955 по 10 июля 1961 года — Чрезвычайный и Полномочный Посланник (с 1956 — Посол) СССР в Ливане.
 В 1961—1963 годах — заместитель заведующего Отделом стран Ближнего Востока МИД СССР.
 В 1963—1969 годах — заведующий Отделом стран Среднего Востока МИД СССР.
 С 11 ноября 1969 по 3 октября 1972 года — Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Афганистане.
 С 25 октября 1972 по 26 декабря 1973 года — Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Марокко.
 В 1973—1976 годах — сотрудник центрального аппарата МИД СССР.

Публиковался с профильными статьями под псевдонимом «К.Петров» (Англо-Египетский конфликт 1924 г. // Арабские страны. История. – М., 1963.)

Литература 
 Дипломатический словарь / Под ред. А. А. Громыко, А. Г. Ковалева, П. П. Севостьянова, С. Л. Тихвинского. — В 3-х тт. — М.: «Наука», 1985—1986. — Т. 2. — С. 34.

Примечания

Ссылки 
 Биография в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991 
 Биография на proza.ru 

Послы СССР в Ливане
Послы СССР в Афганистане
Послы СССР в Марокко